Miejscowości w USA:
 Cottleville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Charles
Gminy w USA:
 Cottleville (ang. Cottleville Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Charles